Balmain peut désigner :

Entreprise 
 Balmain, une maison de couture française fondée en 1946 à Paris par Pierre Balmain.

Patronyme 

 Jacques-Antoine Balmain (1751-1828), député du Mont-Blanc ;
 Pierre Balmain (1914-1982), couturier français.

Toponyme 

 Balmain, un quartier de Sydney dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Divers 
 Balmain Tigers, un ancien club australien de rugby à XIII.
Patronyme français